

Patronyme 

 Augustin-Théodore de Lauzanne de Vauroussel (1805-1877) écrivain et dramaturge français ;
 Stéphane Lauzanne (1874-1958), journaliste français ;
  (1879-1970), général français ;
 Xavier de Lauzanne (1970-), auteur, réalisateur, producteur français de documentaires.

Toponyme 

 , parc canadien ;